2014/15 е четвъртият сезон на Лудогорец Разград в А група, през който защитава шампионската си титла. Започва участието си в Купата на България от 3-ти кръг. Отборът се преборва с балканските грандове Партизан и Стяуа и завоюва място в групите на Шампионската лига. По-рано през сезона отборът спечелва и Суперкупата на България, като това е втори требъл в рамките на 3 години.

Настоящ отбор 
Данните са актуални към 16 април 2015 г.

Състав

Титулярен състав

Трансфери

Летни 

Входящи:

(от  Ботев Пловдив)
(от  Гранада)
 (от  Калиакра Каварна)
 (от  Видима-Раковски)
(от  Португеза)
 (от  Ботев Пловдив)
(от  Левски София)
(свободен)

Изходящи:

(в  Славия София)
 (в  Берое Стара Загора)
 (в  Хееренвеен)
 (в  Славия София)
(освободен)

Зимни 

Входящи:

Не са извършени входящи трансфери

(под наем в  Хасково)
(в  Олесунс)
(под наем в  Черно море)
 (освободен)
(в  Раднички)

Предсезонна подготовка

Турнири

Суперкупа на България

Купа на България 

*

А Футболна Група

Обобщение

Кръг по кръг 

Място: Д = Домакин, Г = Гост; Резултат: П = Победа, Р = Равен, З = Загуба.
Последна актуализация: ; Източници: Soccerway

Резултати

Резултати – 1 етап

Резултати – 2 етап

Класиране

Първи етап

Втори етап 

Към 21 април 2015. 
Източник: A PFG 
Критерии за временно и крайно класиране: 1) повече спечелени точки от всички мачове; 2) по-добри показатели в директните двубои между отборите с равни точки: а) повече спечелени точки в директните двубои; б) по-добра голова разлика в директните двубои; в) повече отбелязани голове в директните двубои; г) повече отбелязани голове на чужд терен – само при равенство между точно 2 отбора; 3) по-добра голова разлика във всички мачове; 4) повече отбелязани голове във всички мачове; 5) по-предно място в класацията на БФС за спортсменство; 6) допълнителен бараж (само за определяне на шампиона); 7) жребий.

Шампионска лига

Квалификации

Групова фаза

Група B

Статистика 
Данните са актуални към 20 септември 2014 г.

Участия и голове

Голмайстори

Дисциплинарен рекорд

Източници 

ПФК Лудогорец 1945 (Разград)
Български футболни отбори през сезон 2014/15